Aardenburg (stad) - een stad in Nederland
 Aardenburg (gemeente) - een voormalige Nederlandse gemeente
 Aardenburg (kasteel), voormalig kasteel in Nederland
 Aardenburg (Doorn) - Militair Revalidatie Centrum Aardenburg